Wellston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wellston (Michigan)
 Wellston (Missouri)
 Wellston (Ohio)
 Wellston (Oklahoma)